Дарт Мол (или просто Мол) — персонаж медиафраншизы «Звёздные войны», тёмный владыка ситхов, бывший ученик Дарта Сидиуса. Появляется в фильмах «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» и в «Хан Соло. Звёздные войны: Истории» (в виде голограммы) (его роль исполнил специалист по боевым искусствам Рэй Парк, а озвучил британский актёр Питер Серафинович), в конце первого эпизода Мол был перерублен пополам Оби-Ваном Кеноби. В мультсериале «Звёздные войны: Войны клонов» выясняется, что Мол не погиб, и его находит родной брат — Саваж Опресс. Также Мол присутствовал в мультсериале «Звёздные войны: Повстанцы», под конец второго сезона и в некоторых сериях третьего сезона. В серии «Солнца—близнецы» Мол встретился со своим заклятым врагом — Оби-Ваном Кеноби, и в своём немолодом (ему было примерно 52 года на момент его последней встречи с Кеноби) возрасте, как и его соперник, проиграл дуэль.

История создания

Прототип 

В интервью  Джордж Лукас сказал, что в качестве прототипов злодеев использовались образы из прошлого. Сам Мойерс решил, что Мол напоминает дьявола из «Потерянного рая» или дантовского ада. Однако К. Ветмор указывает, что внешне Мол не похож на европейского дьявола, который у Мильтона часто прячет свои злые намерения под обликом святого, у Данте носит три лица, и у обоих авторов имеет крылья. По Ветмору, внешне Мол больше напоминает грим  из японского театра кабуки с заменой белых полос на чёрные, обозначающие страх и насилие. Японские демоны («они») также изображаются в виде существ с красной кожей и рожками.

Световой меч Мола 
Мол — первый персонаж киносаги «Звёздные войны», который использовал двухклинковый световой меч. Изначально длина рукояти меча Мола была такой же, как у других световых мечей. Но Рэй Парк попросил удлинить её: «…сначала мне дали меч с обычной рукояткой, поэтому мне пришлось просить Джорджа сделать её больше. Иначе было бы очень сложно выполнять всякие трюки с активированным вторым клинком, мне приходилось держать его вот так [показывает, как близко оказывались руки на рукоятке]. Вот почему я был недоволен своим световым мечом. После исправления рукоятки я смог делать очень впечатляющие акробатические движения».

Биография 
Мол — первый известный ученик Дарта Сидиуса. Он — забрак, родившийся на планете Датомир, но о своей родине и семье он не помнит, поскольку был похищен Дартом Сидиусом в раннем детстве.

Во время событий «Эпизода I: Скрытая угроза» ситх был послан для захвата королевы Амидалы и уничтожения двух джедаев, Квай-Гон Джинна и Оби-Вана Кеноби, направленных Галактической Республикой для устранения конфликта и защиты королевы. Молу не удалось выполнить свою задачу на Татуине, поскольку Квай-Гон избежал поединка с ним и покинул планету.

По прибытии на Набу, полный ненависти и жажды мести, воин-ситх сразу же направился на бой с двумя джедаями, проигнорировав королеву и позволив ей сбежать. После того, как учитель и падаван разделились, Мол убил Джинна. Однако излишняя самоуверенность, распространённая среди забраков, привела к поражению самого Мола в дуэли с Оби-Ваном. Молодой падаван, полный желания отомстить за смерть учителя, яростным ударом разрубил Мола пополам, и рассечённое тело забрака рухнуло в шахту.

После дуэли он выжил, но лишился чести и заболел шизофренией. Во время Войн клонов его нашёл родной брат, Саваж Опресс, и они пытались мстить Кеноби (на протяжении 4—5 сезонов мультсериала), но Мол был захвачен Сидиусом, бывшим учителем, а Саваж Опресс был убит в дуэли с Сидиусом. Позднее, Мол эпизодически появился в фильме Хан Соло, где его озвучил Сэм Уитвер, который озвучивал Мола в Войнах клонов

Спустя около 17 лет его нашли на планете Малакор. Там он искал Ситхский Голокрон, чтобы мстить всем своим врагам, но его план провалился. В конце концов он нашёл Оби-Вана Кеноби — своего заклятого врага на Татуине, и оба врага активировали свои мечи. Перед боем Мол спросил, почему Кеноби прилетел именно на Татуин, намекнув на то, что Кеноби защищает Люка Скайуокера. Мол резко ударил два раза, но быстрый удар Оби-Вана разрубил рукоять меча Мола вместе с его грудью. Умирая, Мол упал на руки Кеноби, и спросил, действительно ли он защищает Избранного, на что Оби-Ван ответил утвердительно. Осознав, что конец ситхов уже близок, Мол сказал, что они будут отомщены (Люк вернёт Вейдера, тем самым загладив свою вину убийства Кеноби, а смерть Сидиуса отомстит за убийство Саважа и плен самого Мола), и скончался.

Настоящее и ситское имя 
В романе Джеймса Лусено «Дарт Плэгас» утверждается, что Мол (без «Дарт») — подлинное имя забрака. Оно может быть производным от португальских слов «mau» () и «mal» (). Его имя также могло произойти от английского «maul» ( Сейчас слово «maul» используют для описания тяжёлой киянки, тяжёлого деревянного молота или кувалды). Возможно, в этом имени также отражена манера боя: Мол наносит удары быстро и под разными углами. Вероятно и то, что Дарт Сидиус дал своему ученику символическое имя «кувалды», которая разобьёт существующий порядок вещей.
Однако есть ещё один вариант перевода слова «maul» — жестоко избивать, калечить, терзать. Такое значение близко к ситскому имени другого ученика Сидиуса: графа Дуку — Дарт Тиранус, и к имени одного из Тёмных Лордов прошлого — Дарта Бейна. Так же в книге «Дарт Вейдер ученик Дарта Сидиуса» его называют Хамеир Сарин или же сокращено Кэмер..

Образ в массовой культуре 
Фигурка Мола была очень популярна среди других игрушек Hasbro по сюжету «Звёздных войн». Мол стал центром маркетинговой кампании по переизданию серии игрушек «Призрачная угроза». Персонаж был размещён на упаковке фигурок серии.

В 2000 году вышла игра Star Wars: Demolition, в которой роль Дарта Мола озвучил Джесс Харнелл.

Критика и отзывы 
Журнал IGN поставил Дарта Мола на 16-е место в списке лучших персонажей «Звёздных войн». Автор выпуска отметил, что «из многочисленных персонажей саги „Звёздных войн“ ни один не выглядел или действовал более злобно, чем Дарт Мол. Говорите о эпизоде I что хотите, но „смертельный балет“ Дарта Мола заставляет посмотреть фильм уже сейчас.»

Дарт Мол в исполнении Рэя Парка был номинирован на кинопремию MTV в номинациях лучший злодей и Лучший бой.

Пародии 
Дарт Мол, а также его световой меч часто выступали объектами пародии.
 В нескольких эпизодах мультсериала «Робоцып»
 В десятом хэллоуинском эпизоде «Симпсонов»
 В серии игр «Ratchet & Clank»
 В фильме «Шестой элемент»

Примечания

Литература

Ссылки 

 Дарт Мол на официальном сайте «Звёздных войн»
 

Персонажи, созданные Джорджем Лукасом
Ситхи
Вымышленные наёмные убийцы
Персонажи-предсказатели
Персонажи-киборги
Вымышленные гуманоиды
Вымышленные похитители
Вымышленные массовые убийцы
Вымышленные цареубийцы
Вымышленные фехтовальщики
Персонажи-телекинетики
Вымышленные военные преступники
Вымышленные военачальники
Вымышленные персонажи с ампутированными конечностями
Киноперсонажи, представленные в 1999 году
Кинозлодеи
Персонажи Саги Скайуокеров
Персонажи мультсериала «Звёздные войны: Повстанцы»
Персонажи мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов»
Боссы из компьютерных игр